El término menez en bretón significa «monte», y como tal forma parte de varios topónimos de la Bretaña:
 Menez Bré, un monte de las Côtes-d'Armor;
 Ménez Kador, el segundo punto culminante de la parte bretona del Macizo Armoricano;
 Ménez-Hom, un monte situado en la península de Crozon en Bretaña;
 Plounéour-Ménez, una comuna francesa de Finistère,
 Menez-Dregan, un yacimiento arqueológico del Paleolítico inferior;
 Menez Kamm, una mansión situada en la comuna de Spézet, en la Bretaña.

Ménez y Menez también es el apellido de las siguientes personas:
 André Menez (1943-2008), biólogo francés;
 Bernard Menez (1944-), comediante francés;
 Jérémy Ménez (1987-), futbolista francés;
 François Ménez (1887-1945), escritor y periodista francés;
 Yann Menez (1943-), escritor francés.

Menez es el seudónimo de:
 Maria Inês Ribeiro da Fonseca (1926-1995), pintora portuguesa.